Dmitri Aliev (en russe, Дми́трий Серге́евич Али́ев, né le  à Oukhta) est un patineur artistique russe.

Biographie

Carrière sportive 
En catégorie junior, il termine deuxième de la finale du Grand Prix ISU 2015-2016 à Barcelone et premier de la finale du Grand Prix ISU 2016-2017 à Marseille, remporte aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2016 à Lillehammer la médaille de bronze individuelle et la médaille d'or par équipe, et est médaillé d'argent aux Championnats du monde junior 2017 à Taipei.

Il est médaillé d'argent des Championnats d'Europe de patinage artistique 2018 à Moscou.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en juin 1999
Naissance à Oukhta
Champion d'Europe de patinage artistique